Кубок маршала Тито 1963/1964 () — 17-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1963/1964
Спорт в Югославии в 1963 году
Спорт в Югославии в 1964 году
Югославия